Рого́зин (Рого́зина) — русская фамилия.

Известные носители 
 Рогозин, Алексей Дмитриевич (род. 1983) — российский общественный деятель, предприниматель.
 Рогозин, Анатолий Васильевич (1916—1978) — Герой Советского Союза.
 Рогозин, Андрей (род. 1993) — канадский фигурист-одиночник.
 Рогозин, Владимир Алексеевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Рогозин, Георгий Георгиевич (1942—2014) — генерал-майор ФСБ.
 Рогозин, Григорий Тимофеевич (1921—2005) — русский советский детский поэт.
 Рогозин, Дмитрий Олегович (род. 1963) — российский государственный и политический деятель.
 Рогозин, Израиль (1887—1971) — американский предприниматель и филантроп.
 Рогозин, Иосиф Александрович (в монашестве — Иоасаф; 1878—1930-е) — григорианский и обновленческий епископ.
 Рогозин, Исаак Иосифович (1900—1973) — советский эпидемиолог и микробиолог.
 Рогозин, Лайонел (1924—2000) — независимый американский режиссёр, продюсер и сценарист.
 Рогозин, Николай Карпович (1905—1964) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.
 Рогозин, Олег Константинович (1929—2010) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Рогозин, Пётр Карпович (1900—1991) — Герой Советского Союза.
 Рогозин, Сергей Александрович (род. 1975) — российский хоккеист.



Топоним 
 Рогозин — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области.

См. также 
 Рогозино
 Рагозин
 Рогозов